«Let's Talk About Love» — п'ятнадцятий студійний та п'ятий англомовний альбом канадської поп-співачки Селін Діон. Реліз відбувся 14 листопада 1997 року.

Список композицій

Чарти 
Тижневі чарти

Сертифікація та продажі

Примітки

Посилання 
 Офіційний сайт Селін Діон

Альбоми Селін Діон
Англомовні музичні альбоми
Альбоми Columbia Records